Taller de Músics (en español: Taller de Músicos) es una escuela de música, fundada en 1979, con sede en Barcelona que tiene una casa discográfica, taller de producción y club de jazz, y enseña música con una pedagogía de acuerdo con los nuevos tiempos, capaz de estimular y facilitar el proceso creativo y la interpretación. En 2003 fue galardonado con la Creu de Sant Jordi por el extraordinario impulso que ha dado al desarrollo de jazz y música moderna de Cataluña, especialmente en el campo de la educación, sino también en términos de dirección y producción, programación musical, y la promoción de un sello discográfico propio. En 2022, fue galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura de España. Su director es Lluís Cabrera.

Alumnos destacados 

 Pol Daurella, uno de los miembros del grupo catalán de doo wop que consiguió el reconocimiento internacional en este género en 2010, The Earth Angels.
 Perico Sambeat, saxofonista y compositor de jazz valenciano, de amplia trayectoria internacional.
 Jorge Rossy, batería de jazz catalán acompañante, entre otros, del pianista estadounidense Brad Mehldau o del saxofonista cubano Paquito D'Rivera
 Andreu Jacob, compositor y multiinstrumentista catalán.
 Ernesto Aurignac, saxofonista y compositor de jazz malagueño.
 Carme Canela, cantante de jazz catalana.
 Iñaki Salvador, pianista y compositor vasco, colaborador de artistas como Santiago Auserón o Luis Eduardo Aute
 Judit Neddermann, cantautora catalana.
 Clara Peya, pianista y compositora catalana.
 Carola Ortiz, cantante, clarinetista y compositora de jazz catalana.
 Lídia Pujol, cantautora catalana.
 Salvador Sobral, cantante portugués, ganador del Festival de la Canción de Eurovisión 2017
 Alfred García, cantante y multinstrumentista; cuarto clasificado de la novena edición de Operación Triunfo y representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2018
 Rosalía Vila, cantautora catalana.
 Dani Alegret, pianista, cantante y compositor del grupo catalán Els Amics de les Arts
 Gessamí Boada, cantautora catalana de jazz y pop.
 Pere Martínez, cantaor de flamenco catalán.

Véase también 
 Lluís Cabrera

Notas y referencias

Enlaces externos 

 Página web oficial

 Taller de Músicos: emisión del 13 de junio de 1986 del programa de La 2 (TVE) Jazz entre amigos,
 Otra copia.

 El grupo Onix, del Taller de Músics, con Kenny Wheeler, en la emisión del 25 de julio de 1986 del mismo programa.

 9ª edición del Seminario Internacional de Jazz de El Escorial, organizado por el Taller de Músics, y actuación de Iñaki Salvador en el Be Bop de San Sebastián, en la emisión del 27 de marzo de 1990 del mismo programa.  

Escuelas de música de Barcelona
Jazz
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes